

Населені пункти та їхні частини
 Стеблюв — село в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Стеблюв — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Стеблюв — частина міста Люблінець у Люблінецькому повіті Сілезького воєводства

Примітки